Gouy puede referirse a 

 Gouy, comuna francesa situada en Aisne.
 Gouy, comuna francesa situada en Sena Marítimo.